Круглий — такий, що має форму круга

Населені пункти 

 Круглий — село Закарпатській області

Прізвище 

 Круглий Юрій Миколайович ( 1962) — український астроном